Ішим — річка в Казахстані (Акмолинська та Північноказахстанська області) та Росії (Тюменська та Омська області)

Ішим — місто, районний центр, Тюменська область
 Ішим — село, Яйський округ, Кемеровська область

 Ішим — киргиз-кайсацкий хан, що панував наприкінці XVI століття і у першій половині XVII століття в Середній Азії